Айкхорн (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Айкхорн, Зеппо (род. 1956) — немецкий футболист, тренер, многолетний ассистент известного немецкого тренера Феликса Магата.
 Айкхорн, Лиза (род. 1952) — американская актриса, сценарист и продюсер.

См. также 
 Айхгорн